

Sigle 
 MS – marca di sigarette
 Mass spectrometry – spettrometria di massa
 Master of Science – titolo accademico
 Morgan Stanley – banca statunitense
 Multiple sclerosis – sclerosi multipla
 Magnitudo di superficie – magnitudo delle onde superficiali
 Manoscritto – (in cataloghi e inventari bibliografici)

Codici 
 MS – codice vettore IATA di Egypt Air
 ms – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua malese
 MS – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Montserrat
 MS – codice ISO 3166-2:BR del Mato Grosso do Sul (Brasile)
 MS – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Massa Carrara (Italia)
 MS – codice ISO 3166-2:NI di Masaya (Nicaragua)
 MS – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Mureș (Romania)
 MS – codice ISO 3166-2:US del Mississippi (Stati Uniti)
 MS – codice ISO 3166-2:ZW di Matabeleland South (Zimbabwe)

Informatica 
 .ms – dominio di primo livello di Montserrat
 MS – Usuale abbreviazione di Microsoft

Mineralogia 
 Ms – abbreviazione di muscovite

Musica 
 MS – abbreviazione di Moretti-Sorrento, catalogo delle composizioni di Niccolò Paganini

Religione 
 M.S. – Missionari di Nostra Signora della Salette
 M.S. – Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani
 M.S. – Suore di Maria della Medaglia Miracolosa

Sport 
 MS – nelle statistiche del rugby, mete subite

Unità di misura 
 ms – simbolo del millisecondo
 Ms – simbolo del megasecondo
 mS – simbolo del millisiemens
 MS – simbolo del megasiemens
 m/s – simbolo del metro al secondo
 ms – in meccanica quantistica denota il numero quantico di spin.

Altro 
 M/S – abbreviazione di motorship (motonave) nella denominazione di alcune imbarcazioni
 MS – targa automobilistica di Münster (Germania)
 MS – targa automobilistica di Massa Carrara (Italia)
 MS – targa automobilistica del Distretto di Mureș (Romania)
 Ms – abbreviazione usata nel Regno Unito davanti al nome o al cognome d'una donna quando non si sa se sia sposata (Mrs, «signora») o no (Miss, «signorina»); negli Stati Uniti in questo caso si scrive di solito "Ms." (col punto alla fine)
 MS – Gruppo di quattro satelliti artificiali sovietici lanciati nel 1962.